Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 2009 vond plaats van zondag 13 tot en met zaterdag 19 december 2009 in Tilburg. Op maandag 14 december en woensdag 16 december werden 2 partijen gespeeld en op de overige speeldagen 1 partij. Het was bij de vrouwen de eerste keer dat er met plus- en min-remises gewerkt werd.

De hoogst geëindigde vier speelsters van het NK 2008 waren automatisch geplaatst. Uit de twee groepen van de halve finale 2009 hebben zich per groep de nummers 1, 2 en 3 geplaatst. Op zaterdag 7 maart werd om de tweede en derde plaats van groep B een herkamp gespeeld waarin Marijke Koers-Van Genderen en Rianka Rentmeester zich plaatsten door allebei van Laura Timmerman te winnen. Nina Hoekman won met een voorsprong van 2 punten op Tanya Chub.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd degene met een hoger saldo plus- en min-remises.

Externe links
 Officiële website
 Halve finale groep A
 Halve finale groep B
 Eindstand met scoretabel
 Discussie op het World Draughts Forum

Dammen in 2009
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Tilburg